Список аэропортов штата Миссисипи Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Колумбус / Уэст-Пойнт / Старквилл
| GTR
| GTR
| KGTR
| Golden Triangle Regional Airport
| PR
| align=right | 29 046 

|- valign=top
| Галфпорт / Билокси
| GPT
| GPT
| KGPT
| Gulfport-Biloxi International Airport
| PR
| align=right | 403 771 

|- valign=top
| Хаттисберг / Лорел
| PIB
| PIB
| KPIB
| Hattiesburg-Laurel Regional Airport
| PR
| align=right | 14 131 

|- valign=top
| Джэксон
| JAN
| JAN
| KJAN
| Jackson-Evers International Airport
| PR
| align=right | 727 658 

|- valign=top
| Меридиан
| MEI
| MEI
| KMEI
| Meridian Regional Airport (Key Field)
| PR
| align=right | 21 479 

|- valign=top
| Тьюпело
| TUP
| TUP
| KTUP
| Тьюпело (C.D. Lemons Field)
| PR
| align=right | 32 021 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Гринвилл
| GLH
| GLH
| KGLH
| Mid Delta Regional Airport
| CS
| align=right | 8 796 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Бей-Сент-Луис
| HSA
| 
| KHSA
| Stennis International Airport
| RL
| align=right | 46 

|- valign=top
| Олив-Бранч
| OLV
| OLV
| KOLV
| Olive Branch Airport
| RL
| align=right | 17 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Абердин / Amory
| M40
|
|
| Monroe County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Акермен
| 9M4
|
|
| Ackerman Choctaw County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Бейтсвилл
| PMU
| 
| KPMU
| Panola County Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Бей-Спрингс
| 00M
|
|
| Thigpen Field
| GA
|

|- valign=top
| Белмонт
| 01M
|
|
| Tishomingo County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Белзони
| 1M2
|
|
| Belzoni Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Booneville / Baldwyn
| 8M1
|
|
| Booneville/Baldwyn Airport
| GA
|

|- valign=top
| Брукхейвен
| 1R7
|
|
| Brookhaven-Lincoln County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Carthage
| 08M
|
|
| Carthage-Leake County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Чарлстон
| 09M
|
|
| Charleston Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Кларксдейл
| CKM
| CKM
| KCKM
| Fletcher Field
| GA
|

|- valign=top
| Кливленд
| RNV
| 
| KRNV
| Cleveland Municipal Airport
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Колумбия
| 0R0
|
|
| Columbia-Marion County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Колумбус
| UBS
| UBS
| KUBS
| Columbus-Lowndes County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Коринт
| CRX
| CRX
| KCRX
| Roscoe Turner Airport
| GA
|

|- valign=top
| Кросби
| C71
|
|
| Crosby Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Crystal Springs
| M11
|
|
| Copiah County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Drew
| M37
|
|
| Ruleville-Drew Airport
| GA
|

|- valign=top
| Eupora
| 06M
|
|
| Eupora Airport
| GA
|

|- valign=top
| Форест
| 2M4
|
|
| G. V. Montgomery Airport
| GA
|

|- valign=top
| Fulton
| 11M
|
|
| Fulton-Itawamba County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Гринвуд
| GWO
| GWO
| KGWO
| Greenwood-Leflore Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Гренада
| GNF
| 
| KGNF
| Grenada Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Хаттисберг
| HBG
| HBG
| KHBG
| Bobby L. Chain Municipal Airport
| GA
| align=right | 11 

|- valign=top
| Hollandale
| 14M
|
|
| Hollandale Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Holly Springs
| M41
|
|
| Holly Springs-Marshall County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Houston
| M44
|
|
| Houston Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Indianola
| IDL
| 
| KIDL
| Indianola Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Iuka
| 15M
|
|
| Iuka Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Джэксон
| HKS
| HKS
| KHKS
| Hawkins Field
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Косцюшко
| OSX
| OSX
| KOSX
| Kosciusko-Attala County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Лорел
| LUL
| LUL
| KLUL
| Hesler-Noble Field
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Лексингтон
| 19M
|
|
| C. A. Moore Airport
| GA
|

|- valign=top
| Луисвилл
| LMS
| LMS
| KLMS
| Louisville Winston County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Lumberton
| 4R1
|
|
| I. H. Bass Jr. Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Мейкон
| 20M
|
|
| Macon Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Мадисон
| MBO
| 
| KMBO
| Bruce Campbell Field
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Маги
| 17M
|
|
| Magee Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Мак-Ком
| MCB
| MCB
| KMCB
| McComb-Pike County Airport (John E. Lewis Field)
| GA
|

|- valign=top
| Натчез
| HEZ
| HEZ
| KHEZ
| Natchez-Adams County Airport (Hardy-Anders Field)
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Нью-Олбани
| M72
|
|
| New Albany-Union County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ньютон
| M23
|
|
| James H. Easom Field
| GA
|

|- valign=top
| Околона
| 5A4
|
|
| Okolona Municipal Airport (Richard M. Stovall Field)
| GA
|

|- valign=top
| Оксфорд
| UOX
| UOX
| KUOX
| University-Oxford Airport
| GA
| align=right | 22 

|- valign=top
| Паскагула
| PQL
| PGL
| KPQL
| Trent Lott International Airport
| GA
| align=right | 11 

|- valign=top
| Филадельфия
| MPE
| 
| KMPE
| Philadelphia Municipal Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Пикаюн
| MJD
| 
| KMJD
| Picayune Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 063 

|- valign=top
| Питсборо
| 04M
|
|
| Calhoun County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Pontotoc
| 22M
|
|
| Pontotoc County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Попларвилл
| M13
|
|
| Poplarville-Pearl River County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Prentiss
| M43
|
|
| Prentiss-Jefferson Davis County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Куитмен
| 23M
|
|
| Clarke County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Raymond
| M16
|
|
| John Bell Williams Airport
| GA
|

|- valign=top
| Richton
| M59
|
|
| Richton-Perry County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Рипли
| 25M
|
|
| Ripley Airport
| GA
|

|- valign=top
| Старквилл
| STF
| 
| KSTF
| George M. Bryan Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Tunica
| UTA 
| UTM
| KUTA
| Tunica Municipal Airport (had sched. service Mar-Oct 2006)
| GA
| align=right | 14 897 

|- valign=top
| Тайлертаун
| T36
|
|
| Paul Pittman Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Уотер-Валли
| 33M
|
|
| Water Valley Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Уэйнсборо
| 2R0
|
|
| Waynesboro Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Уэст-Пойнт
| M83
|
|
| McCharen Field
| GA
|

|- valign=top
| Wiggins
| M24
|
|
| Dean Griffin Memorial Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Уинона
| 5A6
|
|
| Winona-Montgomery County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Язу-Сити
| 87I
|
|
| Yazoo County Airport
| GA
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Diamondhead
| 66Y
|
|
| Diamondhead Airport
|
|

|- valign=top
| Хернандо
| H75
|
|
| Hernando Village Airpark
|
|

|- valign=top
| Маркс
| MMS
| MMS
| KMMS
| Selfs Airport
|
|

|- valign=top
| Ошен-Спрингс
| 5R2
|
|
| Ocean Springs Airport
|
|

|- valign=top
| Старквилл
| M51
|
|
| Oktibbeha Airport
|
|

|- valign=top
| Tunica
| 30M
|
|
| Tunica Airport
|
|

|- valign=top
| Виксберг
| VKS
| VKS
| KVKS
| Vicksburg Municipal Airport
|
| align=right | 1 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Билокси
| BIX
| BIX
| KBIX
| Keesler Air Force Base
|
| align=right | 43 

|- valign=top
| Camp Shelby
| SLJ
| 
| KSLJ
| Hagler AAF (Camp Shelby)
|
|

|- valign=top
| Колумбус
| CBM
| CBM
| KCBM
| Columbus Air Force Base
|
| align=right | 43 

|- valign=top
| Меридиан
| NMM
| 
| KNMM
| NAS Meridian (McCain Field)
|
|

|- valign=top
| Меридиан
| NJW
| 
| KNJW
| NOLF Joe Williams
|
|

|- valign=top
| Shuqualak
| 1MS8
|
|
| Columbus AFB Auxiliary Field
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Попларвилл
| MS88
|
|
| Oreck Airport
|
|

|- valign=top
| Rolling Fork
| 5MS1
| RFK
|
| Rollang Field
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Паскагула
| PGL
|
|
| Jackson County Airport (closed) 
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007—2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2006, as published November 26, 2007.

State:
 Mississippi Department of Transportation (MDOT): Aeronautics Division

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Mississippi — FAA, IATA and ICAO airport codes
 Aviation Safety Network — IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: Mississippi

 Ссылки 
 Lists of airports in Mississippi:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Миссисипи
Аэропорты